Györe peut être un :

Toponyme 
 Györe, ville du comitat de Tolna

Patronyme 
 Balázs Györe (1951- ), écrivain hongrois